Судьба (фильм, 1975) — производство США, оригинальное название «The Fortune».
 Судьба (фильм, 1977) — производство СССР.
 Судьба (фильм, 2008) — производство Китай.